Hans Geerdts ist der Name folgender Personen:

* Hans Jürgen Geerdts (1922–1989), deutscher Literaturwissenschaftler und Schriftsteller 
 Hans Werner Geerdts (1925–2013), deutscher Maler und Schriftsteller